Tangente steht für:
 Tangente, eine Gerade, die eine Kurve in einem Punkt berührt
 Tangente (Verkehr), eine Tangentiallinie oder -straße
 Metallteil zur Klangerzeugung beim Clavichord, siehe Clavichord #Klangerzeugung
 umgangssprachlich die Autobahn Südosttangente Wien
 Schmiergeld in der italienischen Sprache, siehe Tangentopoli

Siehe auch: